Hershey peut faire référence à :

Personnalités 
 Milton S. Hershey, un industriel américain (1857-1945),
 Alfred Hershey (1908-1997), un microbiologiste et généticien américain,
 Barbara Hershey (1948-), une actrice américaine,
Toponymie 
 Hershey, une localité du comté de Dauphin en Pennsylvanie, nommée d'après Milton S. Hershey
Divers 
 The Hershey Company, une société de confiserie, fondée par Milton S. Hershey, 
 le chemin de fer électrique de Hershey, reliant la Havane à Matanzas.

Homonymie de patronyme